Stickney ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stickney (Illinois)
 Stickney (Kansas)
 Stickney (Missouri)
 Stickney (Pennsylvania)
 Stickney (South Dakota), im Aurora County
 Stickney (West Virginia)
 Stickney Township (Cook County, Illinois)

in England:
 Stickney (Lincolnshire)

auf dem Marsmond Phobos:
 Stickney (Krater)

Stickney ist der Familienname folgender Personen:
 Angeline Stickney (1830–1892), US-amerikanische Mathematikerin, Slavereigegnerin und Befürwörterin des Frauenwahlrechts
 Dorothy Stickney (1896–1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Pamelia Stickney (Pamela Kurstin;* 1976), US-amerikanische Theremin-Spielerin
 Stuart Stickney (1877–1932), US-amerikanischer Golfer

Stickney ist der Name folgender Unternehmen:
 Stickney (Unternehmen), ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller
 Charles A. Stickney Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller